Schembs ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Otto Schembs (* 1942), deutscher Chronist und Stadthistoriker
 Walter Schembs (* 1956), deutscher Bildhauer